Джон Ли (John Lee, 1973 г. р., Малайзия) — австралийский , специалист по международной экономике и безопасности с фокусом в области Азиатско-Тихоокеанского региона. Профессор Австралийского нацуниверситета, научный сотрудник Сиднейского ун-та и Института Хадсона в Вашингтоне.

В 1979 г. с семьёй эмигрировал в Австралию, с 1984 года — в Сиднее.
Окончил Университет Нового Южного Уэльса со степенями — первоклассной по философии, по праву. Степени магистра и докторскую по международным отношениям получил в Оксфорде.

Профессор Центра стратегических и оборонных штудий Австралийского нацуниверситета. Именной н. с. Сиднейского ун-та. С. н. с. Института Хадсона в Вашингтоне.
Член совета директоров Института региональной безопасности (ранее Kokoda Foundation).

Автор книги «Проиграет ли Китай?» (Will China Fail).

Ссылки 

 На сайте Института Хадсона
 Избавившийся от пут Китай